Canal Sur puede hacer referencia a varios artículos:

Televisión

Canal Sur 1: Canal autonómico generalista de emisión en Andalucía (desde febrero de 1989).
Canal Sur 2: Canal autonómico con programación principalmente cultural de emisión en Andalucía (desde junio de 1998).
Andalucía TV: Canal cultural de emisión en Andalucía. No debe confundirse con el antiguo Andalucía Televisión. (desde 28 de febrero de 2015)
Canal Sur Andalucía: Canal basado en la programación de Canal Sur Televisión que emite para el resto de España y fuera de ella por cable, satélite e internet (vía YouTube). Conocido hasta el 28 de febrero de 2015 como Andalucía Televisión (desde febrero de 1996).
Canal Sur HD: Canal autonómico generalista de emisión en Andalucía en alta definición (desde septiembre de 2016).

Radio

Canal Sur Radio (octubre de 1988)
Radio Andalucía (septiembre de 1998)
Canal Fiesta (enero de 2001)
Flamenco Radio (29 de septiembre de 2008)

Otros 
 Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía, o RTVA, ente público de comunicaciones de Andalucía.